Regierung Van den Brande steht für folgende flämische Regierungen:

 Regierung Van den Brande I (Januar 1992)
 Regierung Van den Brande II (Januar bis Oktober 1992)
 Regierung Van den Brande III (1992–1995)
 Regierung Van den Brande IV (1995–1999)